Venedigskolan kan avse:
 Venedigskolan (arkitektur) – inom arkitekturteori ett mer eller mindre vedertaget samlingsnamn
 Venedigskolan (musik) – avser flamländska och italienska tonsättare verkande i 1500-talets Venedig
 Venetianskt måleri – en skola inom det italienska måleriet på 1400- och 1700-talen